Jamil Miguel Damous Filho (Turiaçu, 7 de setembro de 1953 - Rio de Janeiro, 17 de março de 2016) foi um poeta e letrista brasileiro.

Biografia 

Foi para São Luís aos dez anos de idade e para Belém do Pará aos quinze. É nesta última cidade que começa sua carreira de poeta, letrista de MPB, jornalista e publicitário. Chega ao Rio de Janeiro aos 23 e logo lança seu primeiro livro de poesia, "Tempo Turiense e Outros Tempos". "Vejo em Jamil Damous a rarefação e o sopro novo capaz de exigir presença entre os raros e os autênticos", assim saudou o poeta e escritor Nauro Machado essa estréia poética. Carlos Drummond de Andrade: "Obrigado, poeta, pelo seu Tempo Turiense, que me fez sentir vivamente o encantos das imagens nativas recriadas pela poesia".

No Rio, trabalhou como publicitário e tornou-se um dos primeiros redatores de merchandising da Rede Globo e o primeiro do hoje consagrado "merchandising social". Demorou a lançar seu segundo livro, "A Camisa no Varal" (Ed. CEJUP, 1995). Desde os tempos de Belém manteve uma já vasta parceria musical com Nilson Chaves e outros compositores paraenses. "Constelação Sentimental", "Toca Tocantins", "Da Minha Terra" e outras canções fizeram sucesso e até hoje são conhecidas e executadas na Região Norte. Em 2003, juntamente com Vital Lima, ganhou o prêmio Maria Clara Machado de Teatro Infantil, na categoria Trilha Sonora, pelo espetáculo Bonequinha de Pano, de Ziraldo. Em dezembro de 2014, Jamil Damous lançou, pela Editora da Universidade Federal do Pará, seu terceiro livro, "O Rei do Vento", que reúne material inédito e uma seleção de poemas dos livros anteriores. 

Faleceu em 17 de março de 2016 e deixou obras completas aguardando publicação.

Letristas do Maranhão
Poetas do Maranhão
Publicitários do Brasil
Naturais de Turiaçu
Jornalistas do Maranhão